De wereldkampioenschappen zwemsporten 2022 werden van 18 juni tot en met 3 juli georganiseerd in Boedapest, Hongarije. Op het programma stonden vijf disciplines binnen de zwemsporten: openwaterzwemmen, schoonspringen, synchroonzwemmen, waterpolo en zwemmen. 

In maart 2022, naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne, maakte de FINA bekend dat Russische en Wit-Russische sporters zijn uitgesloten van deelname aan deze wereldkampioenschappen. Hierop besloten de zwembonden van Rusland en Wit-Rusland gedurende het jaar 2022 geen sporters af te vaardigen naar door de FINA georganiseerde toernooien.

Wedstrijdkalender 
Op 2 maart 2022 maakte FINA de wedstrijdkalender bekend, waarin voor de vijf zwemsporten 74 medaillewedstrijden op het programma stonden.

Medailleklassement